Acerbiella är ett släkte av svampar. Acerbiella ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Acerbiella